Der Mercedes Cup 2003 war ein Tennisturnier, welches vom 14. bis 20. Juli 2003 in Stuttgart stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2003 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Amersfoort die Priority Telecom Open gespielt, welche anders als der Mercedes Cup, der zur ATP International Series Gold zählte, nur zur Kategorie der ATP International Series gehörten.

Titelverteidiger der Einzelkonkurrenz war der Russe Michail Juschny, der in diesem Jahr an Position 12 gesetzt im Viertelfinale ausschied. Dort scheiterte er gegen den neuen Turniersieger Guillermo Coria mit der Höchststrafe von 0:6, 0:6. Coria, der an Position 2 gesetzt war, hielt sich im ganzen Turnier schadlos und gab keinen Satz ab. Im Finale schlug er Tommy Robredo ebenfalls problemlos bei nur drei gegnerischen Spielgewinnen in drei Sätzen. Es war Corias dritter Turniersieg.
Im Doppel gewannen Joshua Eagle und David Rikl das Turnier im Vorjahr. Sie traten beide nicht erneut zum Turnier an. Die ungesetzten Tschechen Tomáš Cibulec und Pavel Vízner gewannen die diesjährige Ausgabe gegen Jewgeni Kafelnikow und Kevin Ullyett. Es war ihr zweiter gemeinsamer Titel, sowie der dritte bzw. fünfte Karrieretitel der beiden.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 48 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die acht am besten platzierten Spieler im Einzel erhalten jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 665.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 765.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2003
Tennisturnier in Stuttgart